Список картин Камиля Писсарро — в список включены все известные произведения станковой живописи французского художника-импрессиониста Камиля Писсарро. Все картины описаны в каталоге-резоне творчества Камиля Писсарро, составленном Иоахимом Писсарро и Клер Дюран-Рюэль Сноллартс и изданном в Милане Институтом Вильденштейна в 2005 году в трёх томах. В качестве основной нумерации картин принята нумерация этого каталога, все номера имеют префикс PD. В качестве дополнительной нумерации картин приведены номера из первого каталога-резоне, составленном Людовиком-Родо Писсарро и Лионелло Вентури и опубликованном в 1939 году в Париже, все эти номера имеют префикс PV. Названия картин приведены на французском языке в соответствии с каталогом 2005 года, названия картины на русском языке приводятся в соответствии с опубликованными русскоязычными источниками. Размеры картин и их местонахождение уточнялись по данным владельцев и мест хранения произведений. Для картин из неустановленных частных коллекций указано, где это возможно, последнее их появление на аукционах и публичных распродажах.

1852—1856 
Первые известные работы Писсарро, выполненные на Сент-Томасе и в Венесуэле до переезда во Францию.

1856—1860 
Первые работы после переезда во Францию

1861—1862

1863

1864

1865—1867

1868—1869

1870 
С 1869 года Писсарро жил в Лувесьене. В 1870 году этот городок оказался в зоне военных действий франко-прусской войны и оказался на оккупированной Пруссией территории. В доме Писарро было расквартировано одно из немецких военных подразделений и значительная часть работ художника, созданная до 1870 года была уничтожена. Сам Писсарро, будучи датским подданным (как уроженец датских колоний в Америке) во время войны не подлежал мобилизации во французскую армию и укрылся в Лондоне, где написал несколько картин, условно объединяемых в «Первую лондонскую серию» (PD 180 — PD 193).

1871

1872 
Картины PD 238 — PD 241 составляют единый цикл, объединяемый под условным названием «Времена года».

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883 
Картины PD 722 — PD 738 составляют «Первую Руанскую серию».

1884

1885

1886

1887—1889

1890 
Картины PD 883 — PD 888 составляют «Вторую Лондонскую серию».

1891

1892 
Картины PD 940 — PD 950 составляют «Третью Лондонскую серию».

1893 
Картины PD 984 — PD 987 объединяются под общим названием «Первая Парижская серия, квартал Сен-Лазар».

1894 
Картины PD 1034 — PD 1046 написаны во время поездки в Бельгию и выделяются как единый комплекс работ.

1895

1896 
В 1896 году Писсарро под впечатлением от «Руанских соборов» Клода Моне вновь посетил Руан и написал несколько картин, составивших «Вторую» (PD 1114 — PD 1128) и «Третью Руанскую серию».

1897 
Комплекс парижских городских пейзажей 1897—1898 года объединяется под общим названием «Вторая Парижская серия» и состоит из нескольких подсерий: «Квартал Сен-Лазар» (PD 1153 — PD 1158), «Бульвар Монмартр» (PD 1159 — PD 1172), «Итальянский бульвар» (PD 1173 — PD 1174) и «Площадь Французского театра» (см. раздел 1898 года). Картины PD 1177 — PD 1183 составляют «Четвёртую Лондонскую серию».

1898 
Картины PD 1195 — PD 1209 входят во «Вторую Парижскую серию», начатую в 1897 году, и составляют в ней подсерию «Площадь Французского театра». Картины PD 1218 — PD 1237 составляют «Четвёртую Руанскую серию».

1899 
Картины PD 1251 — PD 1264 объединяются под названием «Париж, сады Тюильри и Лувр, первая серия». Картины PD 1286 — PD 1293 составляют серию «Варенжевиль».

1900 
Картины PD 1305 — PD 1318, PD 1328 — PD 1330 объединяются под названием «Париж, сады Тюильри и Лувр, вторая серия». Картины PD 1331 — PD 1338 составляют группу под общим названием «Берневаль».

1901 
Группа картин «Париж, площадь Дофина, первая серия» объединяет работы PD 1343 — PD 1363; эта серия была начата в предыдущем году и кроме видов площади Дофина в неё входят и виды Пон-Нёф и Лувра с набережной Сены. Вторая аналогичная группа картин PD 1400 — PD 1425 объединена под названием «Париж, площадь Дофина, вторая серия»; она начата в конце 1901 года и продолжена в 1902 году. Картины PD 1366 — PD 1372 выделены в группу «Море-сюр-Луэн, первая серия». Картины PD 1384 — PD 1392 составляют «Первую Дьеппскую серию».

1902 
Картины PD 1427 — PD 1438 выделены в группу «Море-сюр-Луэн, вторая серия». Картины PD 1439 — PD 1459 составляют «Вторую Дьеппскую серию». Группа картин «Париж, площадь Дофина, третья серия» объединяет работы PD 1473 — PD 1485; в эту серию кроме видов площади Дофина со статуей Генриха IV входят и виды мостов Пон-Нёф и Пон-Рояль, а также вид на Лувр с противоположного берега Сены. Эта серия была продолжена в 1903 году.

1903 
Виды набережных Вольтера и Малаке PD 1486 — PD 1499 составляют «Четвёртую серию». Картины PD 1504 — PD 1527 составляют серию «Гавр».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Писсарро